

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Golce – przysiółek wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gmonie Ochotnica Dolna
 Golce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin 
 Golce – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka 
 Golce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne 
 Golce – przystanek kolejowy
 golce – rodzina ssaków z rzędu gryzoni

Zobacz też 
 Golec